Zkratka CYP má více významů:

Cytochrom P450 – skupina enzymů
ISO 3 kód Kypru

Není zkratka 
 cyp (též cip) – nářeční mnohoznačný výraz používaný v okolí Ostravy a Karviné, významy viz